Дале́ке (до 1948 року — Чагалтай Татарський; ) — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півночі району.

Села Автономної Республіки Крим